Het WTA-tennistoernooi van Boedapest (officieel Budapest Grand Prix) van 2012 vond plaats van 30 april tot en met 5 mei 2012 in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het was de 18e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond.

Enkelspel – Titelhoudster Roberta Vinci had gekozen voor deelname aan het gelijktijdig plaatsvindende toernooi van Estoril. Het eerste reekshoofd Sara Errani uit Italië ontmoette in de finale de ongeplaatste Russische Jelena Vesnina, die tot dan toe in het toernooi nog geen set had verloren. Door Vesnina, in twee sets, te verslaan, wist Errani voor het eerst in haar carrière het toernooi van Boedapest op haar naam te schrijven. Het was haar vijfde WTA-titel, de derde dit jaar. De Nederlandse Michaëlla Krajicek bleef in de eerste ronde steken.

Dubbelspel – Titelhoudster Anabel Medina Garrigues nam niet aan het toernooi deel. Haar teamgenoot van vorig jaar, Alicja Rosolska, speelde nu samen met Akgul Amanmuradova – hoewel als derde geplaatst, sneuvelden zij in de eerste ronde. Het eerste reekshoofd, het team Natalie Grandin en Vladimíra Uhlířová, bereikte de tweede ronde waar ze werden verslagen door de latere finalistes Krajicek/Birnerová. Het ongeplaatste Slowaakse duo Janette Husárová / Magdaléna Rybáriková won het toernooi. Ze versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Michaëlla Krajicek uit Nederland en de Tsjechische Eva Birnerová, in twee sets. Husárová en Rybáriková wonnen hiermee voor het eerst samen een toernooi – voor Husárová was het de vijfentwintigste titel; voor Rybáriková de eerste.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
 Toernooischema WTA

Boedapest 2012
Boedapest